Ворогушино — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена на берегу реки Черёха, в 9 км к югу от села Карамышево и в 39 км к востоку от центра города Пскова.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 3 человека.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района